Texas har flere betydninger:

 Texas – en delstat i USA
 Texas (musikgruppe) – en skotsk rockgruppe

Se også
 Texas Hold'em – en populær pokervariant
 Republikken Texas – stat i Nordamerika 1836-45
 Texasrevolutionen – republikken Texas løsriver sig fra Mexico (1835-36)